Ketose (metabolisme), het metabool proces
 Ketose (stofklasse), een groep suikers